Bachtijar Achmedov – lottatore russo
 Kamalutdin Achmedov – ex calciatore russo
 Ljutvi Achmedov – lottatore bulgaro
 Odil Achmedov – calciatore uzbeko